Font Vella (aigua), marca d'aigua mineral embotellada pertanyent al Grup Danone
 Toponímia:
 Font Vella (Alcover)
 Font Vella (Aramunt), font del poble d'Aramunt, al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Font Vella (Castellcir)
 Font Vella (Fontsagrada), font al terme municipal de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Font Vella (Igualada), construcció a l'Anoia
 Font Vella (la Palma d'Ebre), construcció a l'est del nucli urbà de la població de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 Font Vella (Reus), antiga font, la primera que va existir a Reus (Baix Camp)
 Font Vella (Toralla), font al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Font Vella (Vilamolat de Mur), font al terme municipal de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 La Font Vella (Toralla), partida rural al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Font Vella (Vilamolat de Mur), partida rural al terme municipal de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Font vella de la plaça Major (la Sénia), a la Sénia (Montsià) 
 Serrat de la Font Vella, serrat a cavall dels termes municipals de Lladurs i Odèn (Solsonès)
 Font Vella (l'Estany)